Isidro Castillo Pérez (9 de noviembre de 1900 - 26 de junio de 1988) fue un educador y escritor mexicano, originario de La Piedad, Michoacán.

Biografía 
En 1922, fue cofundador, en Tacámbaro, Michoacán, de la primera Escuela Normal Regional Rural de América. Fue jefe de la Misiones Culturales impulsadas por José Vasconcelos en Durango, Nuevo León, y Chiapas, e inspector escolar de las escuelas primarias rurales de Yucatán, Jalisco y Michoacán. Bajo la dirección del Secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, fue designado Subdirector General de Enseñanza Rural de los Estados y Territorios de la República. En 1950, fue delegado de la UNESCO en Sudamérica y maestro del Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina (CREFAL).

Publicaciones
Entre sus obras escritas figuran Visión y Maestro, El Sexenio Cardenista en Educación, La Piedad, La Formación de los Maestros Rurales, Indigenistas del Siglo XVI, México: sus Revoluciones Sociales y la Educación, y las novelas Don Nicolás e Isaura.

Reconocimientos
En 2008, el Gobierno Federal de México emitió un sello postal para conmemorar la lucha de Isidro Castillo por la "construcción de un sistema educativo moderno, popular y diversificado."  

El Gobierno de la Ciudad de Morelia le otorgó la medalla "Generalísimo Morelos" en 1969 y la "Carlos C. Haro" en 1982.

Referencias

Enlaces externos 
 Don Isidro Castillo y la historia de la educación.

Nacidos en La Piedad de Cabadas
Escritores de Michoacán
Educadores de México
Profesores de México
Fallecidos en Guadalajara (México)